Степанищев або Степаніщев — російське прізвище.
 Степанищев Анатолій Миколайович
 Степаніщев Ігор Валентинович
 Степаніщев Костянтин Володимирович (нар. 1975) — генерал-майор, учасник нападу Росії на Україну 2022 р.
 Степаніщев Михайло Тихонович